La Cofradía kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Cofradía, Sinaloa, Mocorito, 
 La Cofradía, Peribán, 
 La Cofradía, Apatzingán, 
 La Cofradía, Puruándiro, 
 La Cofradía, Zacapu, 
 La Cofradía, Zacatecas, Nochistlán de Mejía, 
 La Cofradía, Chilchota, 
 La Cofradía, Jalisco, 
 La Cofradía, Oaxaca, 
 La Cofradía, delstaten Mexiko, 
 La Cofradía, Morelia, 
 La Cofradía, Tacámbaro, 
 La Cofradía, Durango, Mezquital,